Le sigle SCPC peut désigner : 

 le Service central de prévention de la corruption
 le Service de consultation du plan cadastral créé en 2008 à l'adresse : cadastre.gouv.fr
 la Société canadienne de philosophie continentale
 un type de transmission des signaux pour la télévision par satellite, SCPC signifiant Single Channel Per Carrier par opposition au MCPC (Multiple Channel Per Carrier).

Références 

Homonymie
Sigle de 4 caractères